Davide II di Scozia (David Bruce) – re di Scozia
David Bruce – attore statunitense
David Bruce – compositore
David Bruce – microbiologo britannico
David Bruce – pilota automobilistico australiano